Richard Swift (componist), een Amerikaans componist, muziekpedagoog en muziektheoreticus
 Richard Swift (singer-songwriter), een Amerikaans singer-songwriter
 Richard Swift (politicus), een Brits politicus